La Coupe Kagame inter-club 2014 est la trente-neuvième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe quatorze formations réparties en trois poules. Les trois premiers des groupes A et B ainsi que les deux premiers du groupe C se qualifient pour la phase finale, jouée en match à élimination directe.

C'est le club soudanais d'Al Merreikh Omdurman qui remporte le trophée, après avoir battu en finale les Rwandais d'APR FC, qui évoluent pourtant à domicile. C'est le troisième titre de l'histoire du club dans la compétition.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}

Groupe C :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club
 Coupe CECAFA des vainqueurs de coupe 2014

2014
Compétition de football au Rwanda
2014 au Rwanda
Football en août 2014
Événement sportif international au Rwanda